Jocón kan syfta på:

Honduras 

 Jocón (ort), Departamento de Yoro, 
 Jocón (kommun), Departamento de Yoro,